Bay Bulls kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bay Bulls (ort), Newfoundland och Labrador, 
 Bay Bulls (vik), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Kanadaförgreningar